Roaring Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Roaring Creek Township (North Carolina)
 Roaring Creek Township (Pennsylvania)